Dehli ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Dehli, Urdu-Name der indischen Metropole Delhi
 Maria Dehli (1851–1926), norwegische Frauenrechtlerin
 Ole Dehli (1851–1921), norwegischer Jurist und Politiker
 Michael Krohn-Dehli, dänischer Fußballspieler